Сэр Ом Пури, OBE (; 18 октября 1950, Амбала — 6 января 2017, Мумбаи) — индийский , номинант и лауреат ряда индийских и международных кинопремий.

Биография и карьера 
Окончил Индийский институт кино и телевидения, а также Национальную школу драмы, где его сокурсником был Насируддин Шах.

Частичная фильмография

Номинации и награды 
Офицер ордена Британской империи и кавалер Падма Шри — четвёртой по старшинству из высших гражданских государственных наград Индии.

Filmfare Awards
Номинации
 1998 — Номинация в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Ghayal, 1990).
 1992 — Номинация в категории «Лучшая отрицательная роль» (Narasimha, 1991).
 1997 — Номинация в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Maachis, 1996).
 1998 — Номинация в категории «Лучшая комедийная роль» (Chachi 420, 1997).
 1998 — Номинация в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Gupt: The Hidden Truth, 1997).
 1999 — Номинация в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Pyaar To Hona Hi Tha, 1998)

Премии
 1981 — Премия в категории «Лучшая мужская роль второго плана» (Aakrosh, 1980).
 2009 — Премия за вклад в кинематографию

Национальная кинопремия (Индия)
 1982 — «Серебряный лотос» за лучшую мужскую роль (Arohan, 1983)
 1984 — «Серебряный лотос» за лучшую мужскую роль (Ardh Satya, 1983)

Кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия)
 1984 — Приз в категории «Лучшая мужская роль» (Ardh Satya, 1983). Поделен с Агустином Гонсалесом (Las bicicletas son para el verano, 1984)

Монреальский кинофестиваль (Канада)
 2000 — Специальный Гран-при за выдающийся вклад и киноискусство

Брюссельский международный кинофестиваль (Бельгия)
 1998 — «Хрустальная Звезда» за лучшую мужскую роль (My Son the Fanatic, 1997)

Премия BAFTA
 2000 — Номинация в категории «Лучшая мужская роль» (East Is East, 1999).

 (Индия)
 2001 — Номинация в категории «Лучшая комедийная роль» (Hera Pheri, 2000)

Бомбейский международный кинофестиваль (Индия)
 2002 — Спецприз за значительный вклад в индийское кино

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏